В одиночному розряді тенісного турніру Virginia Slims of Sarasota 1976, який проходив в рамках Туру WTA 1976, Кріс Еверт здобула титул, у фіналі перемігши Івонн Гулагонг з рахунком 6-3, 6-0.

Сіяні гравчині 

  Кріс Еверт (Переможниця)
  Івонн Гулагонг (фінал)
  Мартіна Навратілова (півфінал)
  Розмарі Казалс (півфінал)

 Міма Яушовець (чвертьфінал)
 Террі Голледей (2-ге коло)
 Іріс Рідель (1-ше коло)
 Синтія Дорнер (2-ге коло)

Основна сітка

Finale

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Virginia Slims of Sarasota